Marie Louise Coidavid, casada amb Henri Christophe, (1778-1851), va ser la regna consort del Regne d'Haití des de 1811 fins a 1820 com la muller d'Enric I.

Primers Anys 
Marie-Louise va néixer en una família de negres lliures; el seu pare era el propietari de l'Hotel de la Couronne, Cap Haitià. Es va casar amb Henri Christophe en aquesta ciutat en 1793. Van tenir quatre fills: François Ferdinand (nascut 1794 i mort en 1814), Françoise-Améthyste (nascuda en 1798 i morta en 1840), Athénaïs (Nascuda en 1800 i morta en 1839) i Víctor Enric (nascut en 1804 i assassinat en 1820).

Durant la invasió francesa iniciada en 1802, ella i els seus fills vivien en la clandestinitat fins a 1804, quan es va proclamar el Primer Imperi d'Haití.

La seva vida com a Reina 
En 1811, Marie-Louise se li va donar el títol de "Reina Consort del Regne d'Haití". El seu nou estatus li va donar tasques cerimonials a realitzar, dames d'honor, una secretària i la seva pròpia cort, i ella era una reina activa. Ella va prendre el seu lloc de debò, i va declarar que el títol "que li va donar la nació", també va donar les seves responsabilitats i deures que complir. Va servir com a amfitriona de la vida cerimonial de la cort real realitzada en el Palau de Sans-Souci.

Després del suïcidi del seu espòs el 8 d'octubre i l'assassinat del seu fill el 18 d'octubre de 1820, es va quedar amb les seves filles en el palau fins que van ser escortats pels seguidors del seu espòs al costat del seu cadàver, després de la seva sortida, el palau va ser atacat i saquejat. A Marie-Louise i les seves filles se'ls va donar la propietat Lambert fos de la Capital. Va ser visitada pel nou president Jean Pierre Boyer, qui li va oferir la seva protecció. Se'ls va permetre establir-se a Port-au-Prince. Marie-Louise va ser descrita com a tranquil·la i resignada, però les seves filles, especialment Athenais, com a venjativa.

L'exili 
L'agost de 1821, va sortir d'Haití amb les seves filles sota la protecció de la flota britànica, i va viatjar a Londres. Hi havia rumors que ella estava buscant uns diners, tres milions de dòlars, dipositats pel seu espòs a Europa.

Marie Louise va viure la resta de la seva vida discretament amb les seves dues filles a Pisa Gran Ducat de Toscana. Fins que aquestes van morir en 1839 i 1840. Van fer una gran visita a Roma en 1828. Poc abans de la seva mort, va escriure a Haití per sol·licitar infructuosament permís per tornar.

Referències

Vegeu també 
 Maria Clara d'Haití
 Adelina d'Haití

Emperadors d'Haití
Morts a Pisa
Polítics haitians